У складах клубів подано гравців які провели щонайменше 1 гру в Прем'єр-лізі сезону 2016/17.

Склади

Волинь (Луцьк)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Київ)

Дніпро

Зоря (Луганськ)

Зірка (Кропивницький)

Карпати (Львів)

Олександрія

Олімпік (Донецьк)

Сталь (Кам'янське)

Чорноморець (Одеса)

Шахтар (Донецьк)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги України

Чемпіонат України з футболу (склади команд)
2016 у футболі
2017 у футболі
2016 в українському спорті
2017 в українському спорті